Qingyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingyuan Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Qingyuan Xian (härad i Kina, Zhejiang), 
 Qingyuan Shi, prefektur, Guangdong, 
 Qingyuan Manzu Zizhixian, härad, Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar